Condado de Brown es el nombre de nueve condados de Estados Unidos:

 Condado de Brown (Illinois) 
 Condado de Brown (Indiana) 
 Condado de Brown (Kansas) 
 Condado de Brown (Minnesota) 
 Condado de Brown (Nebraska) 
 Condado de Brown (Ohio) 
 Condado de Brown (Dakota del Sur) 
 Condado de Brown (Texas) 
 Condado de Brown (Wisconsin)